Giorgio Doria (1708-1759), cardinal italien (Gènes).
 Giorgio Doria (1800-1878), marquis, sénateur italien (Gènes).